Anioł zemsty (film 1985)
 Anioł zemsty (film 2001) (ang. The Fourth Angel)
 Anioł zemsty (film 2007) (ang. Avenging Angel)
 Avenging Angel (album) – album Craiga Taborna